Мелещук Єва Ярославівна (* 2001) — українська гімнастка. Майстер спорту України. Переможниця та призерка літньої універсіади-2019.
 Орест Мелещук (* 1940) — канадський керлер українського походження.